Провинция Уэска (, ) входит в автономное сообщество Арагон и включает в себя 202 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Уэски также объединены в 10 комарок: Альто-Гальего, Бахо-Синка, Ла-Литера, Монегрос, Ойя-де-Уэска,  Рибагорса, Синка-Медио, Собрарбе, Сомонтано-де-Барбастро и Хасетания.

Провинция Уэска занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Уэска, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Уэски — Сабиньяниго (586,8 км²), а самый маленький — Банастас (4,7 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Уэска, их названия на испанском и арагонском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Уэска указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абьего
 2 — Абисанда
 3 — Адауэска
 4 — Агуэро
 5 — Аинса-Собрарбе
 6 — Аиса
 7 — Альбалате-де-Синка
 8 — Альбалатильо
 9 — Альбельда
 10 — Альберо-Альто
 11 — Альберо-Бахо
 12 — Альберуэла-де-Тубо
 13 — Алькала-де-Гурреа
 14 — Алькала-дель-Обиспо
 15 — Алькампель
 16 — Альколеа-де-Синка
 17 — Алькубьерре
 18 — Алерре
 19 — Альфантега
 20 — Альмудевар
 21 — Альмуниа-де-Сан-Хуан
 22 — Альмуньенте
 23 — Алькесар
 24 — Альторрикон
 25 — Ангуэс
 26 — Ансо
 27 — Антильон
 28 — Арагуэс-дель-Пуэрто
 29 — Арен
 30 — Аргавьесо
 31 — Аргис
 32 — Аербе
 33 — Асануй-Алинс
 34 — Асара
 35 — Аслор
 36 — Баэльс
 37 — Байло
 38 — Бальдельоу
 39 — Бальобар
 40 — Банастас
 41 — Барбастро
 42 — Барбуэс
 43 — Барбуньялес
 44 — Баркабо
 45 — Бельвер-де-Синка
 46 — Бенабарре
 47 — Бенаске
 48 — Веракрус
 49 — Бербегаль
 50 — Бьельса
 51 — Бьерхе
 52 — Бьескас
 53 — Бинасед
 54 — Бинефар
 55 — Бисаурри
 56 — Бискарруэс
 57 — Блекуа-и-Торрес
 58 — Больтания
 59 — Бонанса
 60 — Борау
 61 — Брото
 62 — Кальдеаренас
 63 — Кампо
 64 — Кампоррельс
 65 — Каналь-де-Бердун
 66 — Кандаснос
 67 — Канфранк
 68 — Капдесасо
 69 — Капелья
 70 — Касбас-де-Уэска
 71 — Кастехон-де-Монегрос
 72 — Кастехон-де-Сос
 73 — Кастехон-дель-Пуэнте
 74 — Кастельфлорите
 75 — Кастьельо-де-Хака
 76 — Кастигалеу
 77 — Кастильясуэло
 78 — Кастильонрой
 79 — Чаламера
 80 — Чиа
 81 — Чимильяс
 82 — Колунго
 83 — Эль-Градо
 84 — Эль-Пуэйо-де-Арагвас
 85 — Эсплус
 86 — Эстада
 87 — Эстадилья
 88 — Эстопиньян-дель-Кастильо
 89 — Фаго
 90 — Фанло
 91 — Фискаль
 92 — Фонс
 93 — Форадада-де-Тоскар
 94 — Фрага
 95 — Хистаин
 96 — Граньен
 97 — Граус
 98 — Гурреа-де-Гальего
 99 — Ос-де-Хака
 100 — Ос-и-Костеан
 101 — Уэрто
 102 — Уэска
 103 — Ибьека
 104 — Игрьес
 105 — Ильче
 106 — Исабена
 107 — Хака
 108 — Хаса
 109 — Ла-Фуэва
 110 — Ла-Пуэбла-де-Кастро
 111 — Ла-Сотонера
 112 — Лабуэрда
 113 — Лалуэнга
 114 — Лалуэса
 115 — Ланаха
 116 — Лапердигера
 117 — Лас-Пеньяс-де-Риглос
 118 — Лассельяс-Понсано
 119 — Ласкуарре
 120 — Ласпаулес
 121 — Ласпуния
 122 — Лоарре
 123 — Лопорсано
 124 — Лоскорралес
 125 — Лупиньен-Ортилья
 126 — Монесма-и-Кахигар
 127 — Монфлорите-Ласкасас
 128 — Монтануй
 129 — Монсон
 130 — Наваль
 131 — Новалес
 132 — Нуэно
 133 — Ольвена
 134 — Онтиньена
 135 — Оссо-де-Синка
 136 — Пало
 137 — Пантикоса
 138 — Пеньяльба
 139 — Перальта-де-Алькофеа
 140 — Перальта-де-Каласанс
 141 — Перальтилья
 142 — Перарруа
 143 — Пертуса
 144 — Пирасес
 145 — План
 146 — Поленьино
 147 — Посан-де-Веро
 148 — Пуэнте-де-Монтаньяна
 149 — Пуэнте-ла-Рейна-де-Хака
 150 — Пуэртолас
 151 — Пуэйо-де-Санта-Крус
 152 — Кисена
 153 — Робрес
 154 — Сабиньяниго
 155 — Саун
 156 — Салас-Альтас
 157 — Салас-Бахас
 158 — Салильяс
 159 — Сальент-де-Гальего
 160 — Сан-Эстебан-де-Литера
 161 — Сан-Хуан-де-План
 162 — Сан-Мигель-дель-Синка
 163 — Сангаррен
 164 — Санта-Силиа
 165 — Санта-Крус-де-ла-Серос
 166 — Санта-Мария-де-Дульсис
 167 — Санта-Льестра-и-Сан-Килес
 168 — Сариньена
 169 — Секастилья
 170 — Сейра
 171 — Сена
 172 — Сенес-де-Алькубьерре
 173 — Сеса
 174 — Сесуэ
 175 — Сьетамо
 176 — Сопейра
 177 — Тамарите-де-Литера
 178 — Тардьента
 179 — Телья-Син
 180 — Тьерс
 181 — Тольва
 182 — Торла
 183 — Торральба-де-Арагон
 184 — Торре-ла-Рибера
 185 — Торренте-де-Синка
 186 — Торрес-де-Альканадре
 187 — Торрес-де-Барбуэс
 188 — Трамасед
 189 — Вальфарта
 190 — Валье-де-Бардахи
 191 — Валье-де-Эчо
 192 — Валье-де-Льерп
 193 — Велилья-де-Синка
 194 — Венсильон
 195 — Виакамп-и-Литера
 196 — Висьен
 197 — Вильянова
 198 — Вильянуа
 199 — Вильянуэва-де-Сихена
 200 — Ебра-де-Баса
 201 — Есеро
 202 — Сайдин

Примечания

Ссылки 
 
 

Уэска
Уэска